

Малайсари — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Малайсари — станційне селище, Кербулацький район, Жетисуська область
 Малайсари — село, Майський район, Павлодарська область